Olin désigne :

Toponymie

 Olin, une petite agglomération dans l'Iowa aux États-Unis d'Amérique
 , une agglomération de Pologne

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bob Olin (1908-1956), boxeur américain
 Charles H. Olin, homme politique canadien
 Elisabeth Olin (1740-1828), chanteuse d’opéra suédoise 
 Franklin W. Olin, industriel américain, fondateur de la Olin Corporation et créateur de la fondation F. W. Olin Foundation
 Gideon Olin, homme politique américain
 Henry Olin, homme politique américain
 Jean Olin (1894-1972), artiste peintre, décorateur, illustrateur et graveur polonais
 Jim Olin, homme politique américain
 Johan Olin (1883–1928), lutteur finnois
 John M. Olin, industriel américain
 Ken Olin (1954-), acteur américain
 Kristina Axén Olin, femme politique suédoise
 Laurie Olin, architecte américain
 Lena Olin (1955-), actrice suédoise
 Margreth Olin, cinéaste norvégien
 Nelly Olin (1941-2017), femme politique française
 Steve Olin (1965-1993), joueur de baseball américain
 Stig Olin (1920-2008), acteur suédois
 Ulla Olin-Nilson, écrivain suédois
 William M. Olin, homme politique américain
 Xavier Victor Olin (1836-1899), homme politique belge francophone

Zoologue 
 un genre d'arachnide, comme Olin platnicki

Divers  
 Olin, entreprise américaine fabricant de munitions, de chlore et d'hydroxyde de sodium.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme français